Twin Lakes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Twin Lakes Township (Iowa)
 Twin Lakes Township (Carlton County, Minnesota)
 Twin Lakes Township (Mahnomen County, Minnesota)

Siehe auch:
 Twin Lake Township